Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina 
 AppleTalk Transaction Protocol, protocolo de comunicação do AppleTalk
 Associação de Tenistas Profissionais 
 Authentic Trappist Product,  certificação de produtos de origem trapista

Ver também 

Desambiguações de siglas